Messac (Charente-Maritime)
 Messac (Ille-et-Vilaine)